It Takes Two (computerspel)
Film/televisie
 It Takes Two (1982), een Hongkongse film uit 1982 geregisseerd door Karl Maka
 It Takes Two (1988), een film van David Beaird uit 1988
 It Takes Two (1995), een Amerikaans film uit 1995 van Andy Tennant met onder anderen Mary-Kate and Ashley Olsen
 It Takes Two (gameshow), een Amerikaans spelletjesprogramma
 It Takes Two (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1982 met onder anderen Helen Hunt
 It Takes Two (zangshow), een Australische zangshow uit 2006-2008
 It Takes 2, een Nederlandse zangshow uit 2016.

Muziek
 It Takes Two (Stevenson en Moy), een single uit 1965 voor de Amerikaanse zanger Marvin Gaye en zangeres Kim Weston, onder andere gecoverd door Tina Turner en Rod Stewart
 It Takes Two (Soulsister), een muziekalbum uit 1988 van de Belgische band Soulsister
 It Takes Two (album van Rob Base & DJ E-Z Rock), een muziekalbum uit 1988 van het Amerikaanse hiphopduo Rob Base and DJ E-Z Rock
 It Takes Two (nummer van Rob Base & DJ E-Z Rock), een single uit 1988 van bovenstaand album